Il limite del furore (The Man in the Net) – romanzo di Patrick Quentin del 1956
 Imputazione omicidio (The Man in the Net) – film del 1959 diretto da Michael Curtiz